Galleri kan syfta på:
 Galleri (konst) – en lokal där man förevisar konst
 Galleri (arkitektur) – täckt gång längs en byggnads ytter- eller innerväggar buren av arkader eller pelare eller en korridor eller långt, smalt rum ofta med karaktär av praktrum
 Galleri (teater) – sittplatserna högst uppe i en teatersalong

Bildgallerier 
 Galleri över fylkesvapen i Norge
 Galleri över häradsvapen i Sverige
 Galleri över landskapsvapen i Estland
 Galleri över landskapsvapen i Finland
 Galleri över landskapsvapen i Sverige
 Galleri över länsvapen i Sverige

Se även 
 Galleria –  en inbyggd gågata med butiker